Bugnyar oder Bugnyár ist der Familienname folgender Personen:

 Markus Stephan Bugnyár (* 1975), österreichischer römisch-katholischer Priester
 Thomas Bugnyar (* 1971), österreichischer Biologe und Verhaltensforscher